Дунхад (Дунхад мак Кинн Фаэлад; ; умер ) — святой, настоятель монастыря Айона (710—717). Дни памяти — 24 марта, 25 мая.

Биография 

Святой Дунхад (Dunchad, Dunchadh), или Думхад (Dumhade, Dumhaid) родился в семье . Он стал монахом в Киллохуире (Killochuir) на северо-востоке Ольстера. С 710 года до самой кончины он оставался настоятелем монастыря Айона, Шотландия. Во время настоятельства святого Дунхада святой  (память 24 апреля) окончательно убедил монахов из Айоны принять римские правила, такие как тонзура, Пасхалия, правило св. Бенедикта. Для Беды Достопочтенного это стало окончательным знаком единства из разнообразия, что стало главной темой его «Церковной истории народа англов».

Святой Дунхад считается покровителем Киллклокэра (Killclocair), в архиепархии с центром в Арме. В Донеголе его поминают 25 мая, в то время как в других местах день его памяти отмечают 24 марта.

Святой Дунхад считается покровителем моряков.

Примечания

Литература 
 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.
 Gill, F. C. (1958). The Glorious Company: Lives of Great Christians for Daily Devotion, vol. I. London: Epworth Press.
 Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler’s Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints. London: Virtue & Co.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 St. Dunchadh

Святые Ирландии
Святые Шотландии
Христианские святые VIII века
Католические святые
Святые по алфавиту
Аббаты Ионы
Персоналии, чья дата рождения не установлена